Алекса́ндр Никола́евич Козло́в:
 Козлов, Александр Николаевич (1908—?) — 1-й секретарь Алма-Атинского горкома КПСС.
 Козлов, Александр Николаевич (1936—1979) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Козлов, Александр Николаевич (1954—2010) — советский и российский учёный-химик.
 Козлов, Александр Николаевич (род. 1948) — генерал-лейтенант ФСБ.